Alexis de Abreu – medico portoghese
 Anderson Luís de Abreu Oliveira – ex calciatore brasiliano
 António de Abreu – navigatore ed esploratore portoghese
 António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz – psichiatra, politico, letterato e neurochirurgo portoghese
 Carlos Renato de Abreu – ex calciatore brasiliano
 Casimiro José Marques de Abreu – poeta brasiliano
 Fernando Augusto de Abreu Ferreira – calciatore brasiliano
 Fernando Tamagnini de Abreu e Silva – generale portoghese
 Gabriel Armando de Abreu – calciatore brasiliano
 José de Abreu, Barone di Cerro Largo – militare brasiliano
 José Gomes de Abreu – compositore e musicista brasiliano